Das Marineministeriet war von 1848 bis 1950 das dänische Ministerium für Seestreitkräfte, Lots-, Leuchtturms- und Schifffahrtszeichenwesen.

Am 21. April 1848 löste das Marineministeriet das 1655 gegründete Admiralitetskollegiet ab. Ab 1905 wurde das Marineministeriet mit dem Krigsministeriet vom Verteidigungsminister geführt. 1950 wurden auch die beiden Ministerien zum Forsvarsministeriet zusammengelegt.

Marineminister

Weblinks 
 Forsvarsministeriet: History of the Ministry
 Michael Hertz: Marineministeriet, in: Den Store Danske

Literatur

Endnoten 

Ministerium (Dänemark)
Danemark
Dänische Marinegeschichte
Gegründet 1848
Aufgelöst 1950